.ag – krajowa domena internetowa najwyższego poziomu przypisana dla Antigua i Barbuda
 Ag (łac. Argentum) – symbol chemiczny srebra
 Sztuczna grawitacja (ang. Artificial gravity, AG)
 Attogram (ag), jednostka masy w układzie SI
 Ág, miejscowość na Węgrzech w Komitacie Baranya
 AG przy nazwach przedsiębiorstw (niem. Aktiengesellschaft) – spółka akcyjna w krajach niemieckojęzycznych
 Ag – antygen (z ang.)

Geokodowanie:
 AG – Antigua i Barbuda (oznaczenie kodowe według ISO 3166-1)
 AG – kanton Argowia w Szwajcarii (oznaczenie kodowe ISO 3166-2)